Рейес () — многозначный термин. Может означать:

Фамилия 
 Рейес, Альфонсо (1889—1959) — мексиканский писатель, переводчик, журналист, дипломат, деятель культуры.
 Рейес, Анджело (1945—2011) — филиппинский государственный деятель.
 Рейес, Андрес (род. 1999) — колумбийский футболист.
 Рейес, Висенте (1835—1918) — чилийский государственный и общественный деятель. Председатель Сената Чили.
 Рейес, Виктор (род. 1994) — венесуэльский бейсболист.
 Рейес, Габриэль Мартелино (1892—1952) — католический прелат, архиепископ Себу.
 Рейес, Дайрон (род. 2003) — кубинский футболист.
 Рейес, Джуди (род. 1967) — телевизионная и киноактриса с доминиканскими корнями.
 Рейес, Диего (род. 1990) — гондурасский футболист.
 Рейес, Диего Антонио (род. 1992) — мексиканский футболист, защитник.
 Рейес, Доминик (род. 1989) — американский боец ММА.
 Рейес, Исмаэль (род. 1996) — парагвайский футболист, играющий на позиции нападающего.
 Рейес, Лоренсо (род. 1991) — чилийский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Рейес, Луис (род. 1991) — мексиканский футболист.
 Рейес, Николя (род. 1958) — главный солист музыкальной группы Gipsy Kings.
   (род. 1965) — американский рэпер.
 Рейес, Рейнальдо (1933—2016) — американский пианист филиппинского происхождения.
 Рейес, Северино (1861—1942) — филиппинский писатель и драматург.
 Рейес, Сенен, более известный как Sen Dog (род. 1965) — американский рэпер.
 Рейес, София (род. 1995) — мексикано-американская певица, автор песен и актриса.
 Рейес, Фаустино (род. 1975) — испанский боксёр.
 Рейес, Фелипе (род. 1980) — испанский баскетболист.
 Рейес, Франмиль (род. 1995) — доминиканский бейсболист.
 Рейес, Франсиско (1941—1976) — парагвайский футболист, полузащитник и центральный защитник.
 Рейес, Франсиско Хавьер (род. 1990) — гондурасский футболист.
 Рейес, Хосе Антонио (1983—2019) — испанский футболист, атакующий полузащитник.
 
 Рейес, Эммануэль (род. 1992) — испанский боксёр, участник Олимпийских игр 2020 года.
 Рейес, Эрасто (1952—2005) — панамский писатель, журналист и политик.
 Рейес, Эстебан (1913—2014) — мексиканский теннисист и тренер, отец Росы Марии Рейес.

Составные фамилии 
 Бенитес Рейес, Фелипе (род. 1960) — испанский писатель, поэт и переводчик, эссеист.
 Рейес-Дармон, Роса Мария (род. 1939) — мексиканская и французская теннисистка.
 Рейес Монтеон, Сальвадор (1936—2012) — мексиканский футболист, нападающий.
 Рейес Варела, Мигель Анхель (род. 1987) — мексиканский теннисист.
 Рейес Нахера, Карлос (род. 1961) — гватемальский шахматист.
 Рейес Ортис, Эдуардо (1907—?) — боливийский футболист, нападающий.
 Рейес Пеньяранда, Луис (1911—?) — боливийский футболист, защитник.
 Рейес Прието, Рафаэль (1849—1921) — президент Колумбии с 1904 по 1909 г.
 Рейес Спиндола, Патрисия (род. 1953) — мексиканская актриса, режиссёр и продюсер.
 Силес Рейес, Эрнандо (1882—1942) — боливийский государственный и политический деятель, 31-й президент Боливии.

Псевдонимы 
 Рауль Рейес (настоящее имя Луис Сильва; 1948—2008) — колумбийский профсоюзный деятель, один из лидеров ФАРК.

Вымышленные персонажи 
 Хьюго Рейес — один из главных героев американского телесериала «Остаться в живых».

Топоним

Боливия 
 Рейес (Боливия) — город.
  — муниципалитет.
  — аэропорт.